

Toponymie 
 Livet, ancienne commune française de l'Isère, aujourd'hui intégrée à Livet-et-Gavet
 Livet, commune française de la Mayenne.

Élément de toponyme 
Livet-en-Ouche, ancienne commune française de l'Eure, rattachée aux Jonquerets sous le nom, les Jonquerets-de-Livet.
Livet-sur-Authou, commune française de l'Eure
Livet-en-Saosnois, commune française de la Sarthe ; gentilé : Livetains
Saint-Jean-de-Livet, commune française du Calvados ; gentilé : Livetiens

Navigation
 Le livet est une partie d'un bateau.

Personnalités 
 Eugène Livet, fondateur de l’institution Livet, devenue le lycée Eugène-Livet
 Georges Livet, historien de l'Alsace

Autres 
 Le lycée Eugène-Livet, à Nantes.

Liens externes 
 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France